Tonći Kukoč-Petraello (n. 1990), calciatore croato
 Toni Kukoč (n. 1968), cestista croato